Aalto är det finska ordet för "våg" (i vatten) och ett finskt efternamn.

Personer med efternamnet Aalto 
Aino Aalto (1894–1949), finsk arkitekt och designer
Alec Aalto (född 1942), finsk diplomat
Alvar Aalto (1898–1976), finsk arkitekt och designer
Antti Aalto (född 1975), finländsk ishockeyspelare
Arvo Aalto (född 1932), finländsk politiker
Ashprihanal Pekka Aalto (född 1970), finländsk löpare
Elissa Aalto (1922–1994), finsk arkitekt och författare
Erkki Aalto (1904–1984), ingenjör och ämbetsman
Henri Aalto (född 1989), finsk fotbollsspelare
Iiro Aalto (född 1977), finländsk fotbollsspelare
Ilmari Aalto (1891–1934), finländsk målare
Marja-Sisko Aalto (född 1954), finländsk präst
Osmo Aalto  (1910–2009), finländsk jazztrumslagare och orkesterledare
Pentti Aalto (1917–1998), finländsk lingvist
Saara Aalto (född 1987), finländsk sångerska
Simo Aalto (född 1960), finländsk trollkonstnär
Susanne Aalto (född 1964), svensk astronom
Teemu Aalto (född 1978), finsk ishockeyspelare
Timo Aalto (1941–2003), finländsk målare och grafiker
Touko Aalto (född 1984), finländsk politiker i Gröna förbundet
William Aalto (1915–1958), amerikansk kommunist som kämpade i spanska inbördeskriget

Övrigt 
Arkitekten Alvar Aalto har givit namn åt:
Aaltohuset, Avesta
Aalto-universitetet, Esbo och Helsingfors, Finland
Aalto-Theater, operahuset i Essen, Tyskland
Alvar-Aalto-Kulturhaus i Wolfsburg, Tyskland
Alvar Aalto-museet, Jyväskylä
Aalto-Hochhaus, ett höghus i Bremen, Tyskland
Aalto-vasen, en kristallvas utformad av Aino och Alvar Aalto, tillverkad av Iittala

Finska efternamn